Slovo prut může mít následující významy:

 prut (dřevo) – dlouhý tenký výhonek některých stromů (např. vrby)
 Prut (řeka) – evropská řeka
 prut (jednotka) – stará délková jednotka
 prut (mechanika) – zjednodušené znázornění nosníků a trámů v konstrukci
 kyvný prut, podporový prut – prut opatřený na svých koncích klouby
 psí ohon – v myslivecké terminologii
 rybářský prut – udice: náčiní pro sportovní rybolov
 muškařský prut – náčiní pro sportovní rybolov, jen pro muškaření
 zlatý nebo stříbrný prut – zlatý nebo stříbrný slitek, ingot; pruty s hmotností nad 1 kg se odborně nazývají obchodní pruty
 Prut (1895) – ruská minolovka, potopená 1914

Reference